Brenner Souza da Silva – calciatore brasiliano
 Bruno Felipe Souza da Silva – calciatore brasiliano
 Michel Souza da Silva – calciatore brasiliano